Arsenal FC slaagde er aan het einde van het seizoen 2002/2003 van de Premier League niet in zijn landstitel te verlengen, Manchester United werd landskampioen met vijf punten voorsprong. Thierry Henry scoorde 24 doelpunten, maar Manchester United-aanvaller Ruud van Nistelrooij scoorde 25 keer en won de Premier League Golden Boot. In augustus won de club de FA Community Shield met een 1–0 overwinning tegen Liverpool, het voorgaande seizoen tweede achter Arsenal. Men won opnieuw de FA Cup en versloeg Southampton met het kleinste verschil (1–0) in de finale. Een 2–3 thuisnederlaag tegen Sunderland had als resultaat dat de club uitgeschakeld was na de derde ronde van de League Cup. Net als de voorgaande editie was men uitgeschakeld na de groepsfase(s) van de UEFA Champions League en speelde men dus geen rol meer in de knock-outfase. Gilberto Silva was de meest in het oog springende zomertransfer, zo kreeg Silva geen enkele kaart in de Premier League. Kolo Touré, een Ivoriaan, en Pascal Cygan, een Fransman, kwamen achterin de gelederen versterken en vooral Touré zou een waardig alternatief worden voor de 37-jarige Martin Keown, die ondanks zijn oudere leeftijd meer speelde dan Touré. Met Dennis Bergkamp en Giovanni van Bronckhorst waren nog steeds twee Nederlanders bij de club actief. Patrick Vieira was de nieuwe aanvoerder na het pensioen van clublegende Tony Adams, en doelman David Seaman, sinds 1990 bij Arsenal, speelde zijn laatste seizoen voor de club.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Manager

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Arsenal in het seizoen 2002-2003 deelnam.

Uitrustingen
Shirtsponsor: O2
Sportmerk: Nike

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken

Bijgaand een overzicht van de spelers van Arsenal, die in het seizoen 2002/2003 onder leiding van de trainer-coach Arsène Wenger speeltijd kregen in de Premier League.

FA Community Shield 2002

FA Cup

Externe links
 Officiële site

2003
Engelse voetbalclub 2002/03